Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du 8 au .

Natasha Zvereva remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1990)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Sydney
Tennis en Australie en 1990
Tennis en janvier 1990